Пара Фабрис Санторо / Ненад Зимонич — победители турнира.

Посев 

 ' Фабрис Санторо /  Ненад Зимонич (Титул)
  Франтишек Чермак /  Ярослав Левински (Финал)

<ol start="3">
 Крис Хаггард /  Уэсли Муди ''(Полуфинал)
 Джордан Керр /  Давид Шкох ''(Первый раунд)

Сетка

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2006